Социалистическая партия Молдовы () — левая политическая партия в Молдавии. Основана 11 августа 1992. В партию вошли многие бывшие члены Коммунистической партии Молдавии, которая была запрещена в августе 1991.

Руководство 
 Виктор Иванович Морев — председатель Социалистической партии Молдовы
 Владимир Валерьевич Дорожко — сопредседатель Социалистической партии Молдовы

 Республиканский совет
 Николай Васильевич Бахеркин
 Михаил Дмитриевич Березиков
 Сергей Николаевич Данаил
 Александр Васильевич Деркач
 Владимир Валерьевич Дорожко
 Валерий Яковлевич Егоров
 Константин Александрович Захаров
 Михаил Фёдорович Кисиль
 Николай Валерьевич Коровинский
 Дмитрий Степанович Кравчик
 Эдуард Петрович Мазур
 Андрей Алексеевич Милентий
 Владимир Васильевич Митител
 Виктор Иванович Морев
 Пётр Михайлович Шорников

Участие в выборах 
На парламентских выборах 1994 года Социалистическая партия участвовала в составе блока «Социалистическая партия и движение Unitate-Единство». Блок набрал 22,00 % голосов и 28 мандатов в парламенте Республики Молдова.

На всеобщих местных выборах 16 апреля 1995 года Социалистическая партия участвовала в составе блока «Социалистическая Партия и Движение Unitate-Единство».
 Муниципальные и районные советы — 7,17 % голосов и 82 мандата.
 Городские и сельские советы — 3,83 % голосов и 286 мандата.
 13 кандидатов блока были избраны примарами.

На парламентских выборах 1998 года Социалистическая партия участвовала в составе блока «Социалистическое единство». Блок набрал 1,83 % голосов и не преодолел избирательный порог в 4 %

Социалистическая партия приняла участие во всеобщих местных выборах 23 мая 1999 года, получив следующие результаты:
 В Mуниципальные советы и советы уездов — 1,51 % голосов и 2 мандата.
 В Городские и сельские советы — 1,59 % голосов и 40 мандатов.
 5 кандидатов партии были избраны примарами (0,79 %).

На досрочных парламентских выборах 2001 года Социалистическая партия участвовала в составе блока «Альянс Брагиша». Блок набрал 13,36 % голосов и 19 мандатов в парламенте РМ из которых 2 мандата досталось Социалистической партии.

Социалистическая партия Молдовы приняла участие во всеобщих местных выборах 8 июня 2003 года, получив следующие результаты:
 В Mуниципальные и районные советы — 0,20 % голосов.
 В Городские и сельские советы — 0,19 % голосов и 21 мандат.
 3 кандидата партии были избраны примарами (0,33 %).

На парламентских выборах 2005 года Социалистическая партия участвовала в составе блока «Patria-Родина». Блок набрал 4,97 % голосов и не преодолел избирательный порог в 9 %

На всеобщих местных выборах 3 июня 2007 года Социалистическая партия Молдовы участвовала самостоятельно.
 Городские и сельские советы — 0,18 % голосов и 14 мандатов.

Социалистическая партия Молдовы приняла участие во всеобщих местных выборах 5 июня 2011 года, получив следующие результаты:
 В Mуниципальные и районные советы — 0,01 % голосов.
 В Городские и сельские советы — 0,00 % голосов.
 ни один из кандидатов партии не был избран примаром.
На всеобщих местных выборах 2011 года Социалистическая партия Молдовы выставила своих кандидатов только в Муниципальный совет Бельц (0,24 %) и в сельский совет города Кодры (0,72 %). Сопредседатель СПМ Владимир Дорожко был выдвинут кандидатом на пост примара муниципия Бельцы, но получил только 0,29 % голосов.

Ссылки 
 Информация о Социалистической партии Молдовы

Политические партии Молдавии
Социалистические партии